Kohleninsel steht für:

 eine ältere Bezeichnung der Münchner Museumsinsel, siehe Museumsinsel (München)
 vereinzelt eine Bezeichnung der Kalkofeninsel in München
 Kai zwischen den Hafenbecken A und B der Duisburg-Ruhrorter Häfen
 nicht abgebaute Restpfeiler eines Kohlenflözes